Rio Sambre
4016 Sambre
Jemeppe-sur-Sambre
Bergues-sur-Sambre
Catillon-sur-Sambre
Batalha de Sambre

Desambiguação